Sawitne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj, siehe Sawitne (Bachtschyssaraj)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine, siehe Sawitne (Lenine)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Sowjetskyj, siehe Sawitne (Sowjetskyj)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Sawitne (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Wilschanka, siehe Sawitne (Wilschanka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Sawitne (Wassyliwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Berschad, siehe Sawitne (Berschad)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Sawitne (Kiwerzi)

 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Sawitne (Kachowka)